Ди́кинсон или Диккинсон () — фамилия, личное имя и топоним.

Фамилия 
 Дикинсон, Адам (род. 1986) — английский футболист.
 Дикинсон, Аласдер (род. 1983) — шотландский регбист.
 Дикинсон, Анна Элизабет (1842—1932) — американская правозащитница, писательница, суфражистка, аболиционист и оратор.
 Дикинсон, Артур (ум. 1930) — английский футбольный тренер.
 Дикинсон, Брюс (род. 1958) — британский рок-музыкант.
 Дикинсон, Даниел (1800—1866) — американский политик и юрист.
 Дикинсон, Дженис (род. 1955) — американская модель, актриса и фотограф.
 Дикинсон, Джим (1941—2009) — американский пианист и продюсер.
 Дикинсон, Джимми (1925—1982) — английский футболист и футбольный тренер.
 Дикинсон, Джон (1732—1808) — американский политический деятель, адвокат, конгрессмен.
 Дикинсон, Дональд (1846—1917) — американский политический деятель.
 Дикинсон, Мэтт (дата рождения неизвестна) — английский альпинист, режиссёр и писатель.
 Дикинсон, Питер (1927—2015) — английский прозаик, один из ведущих авторов детской научной фантастики.
 Дикинсон, Престон (1889—1930) — американский художник-прецизионист.
 Дикинсон, Уильям (1931—2015) — американский геолог, геофизик, археолог.
 Дикинсон, Харрис (род. 1996) — британский актёр.
 
 Дикинсон, Эмили (1830—1886) — американская поэтесса.
 Дикинсон, Энджи (род. 1931) — американская актриса.
 Дикинсон, Энсон (1779—1852) — американский художник-миниатюрист.

Имя 
 Ричардс, Дикинсон (1895—1973) — американский кардиолог, член Национальной академии наук США. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1956).

Округа США 
 Дикинсон — штат Айова.
 Дикинсон — штат Виргиния.
 Дикинсон — штат Канзас.
 Дикинсон — штат Мичиган.

См. также